Il doppio del torneo di tennis Aryamehr Cup 1971, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitori John Newcombe e Tony Roche che hanno battuto in finale Bob Carmichael e Ray Ruffels 6-4, 6-7, 6-1.

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Aryamehr Cup 1971